Франц Шиллинг (,  — ) — австрийский конькобежец. Участник чемпионатов мира и Европы по конькобежному спорту (выступал за сборную Австро-Венгрии).

Занял первое место в общем зачёте на неофициальном чемпионате Европы-1892 в Вене (Австро-Венгрия). На первенствах Европы 1906—1907 годов он занимал соответственно второе и третье места в общем зачёте.

Кроме этого Франц Шиллинг становился четырёхкратным чемпионом Австро-Венгрии в многоборье (1891, 1896, 1903 и 1906 годов).

Личные рекорды

Достижения

Ссылка 
 Сайт SkateResults.com, анг.
 Сайт Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft, нем.

Персоналии по алфавиту
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы Австрии
Родившиеся 2 июня
Родившиеся в 1872 году
Умершие 29 июня
Умершие в 1929 году